Сајан може бити:

 Сајан (Кикинда), насеље у општини Кикинда, Севернобанатски округ, Србија
 Сајан (марка аутомобила), некадашњи произвођач аутомобила, подружница Тојоте